Епархия Авки () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Авка, Нигерия. Епархия Авки входит в митрополию Оничи. Кафедральным собором епархии Авки является церковь святого Патрика.

История 
10 ноября 1977 года Римский папа Павел VI издал буллу «Verba Christi», которой учредил епархию Авки, выделив её из aрхиепархии Оничи.

Ординарии епархии 
 епископ Альберт Канене Обефуна (10.11.1977—9.09.1994), назначен вспомогательным епископом архиепархии Оничи;
 епископ Симон Аквали Окафор (9.07.1994 — 17.04.2010);
 епископ Павлин Чуквуэмека Эзеокафор (8.07.2011 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2012 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 52,6% от общего числа населения епархии.

|-
| 1980 || 226.741 || 717.000 || 31,6 || 41 || 41 ||  || 5.530 ||  || 2 || 36 || 23
|-
| 1990 || 451.000 || 917.000 || 49,2 || 112 || 108 || 4 || 4.026 ||  || 10 || 61 || 66
|-
| 1999 || 584.340 || 1.112.923 || 52,5 || 225 || 223 || 2 || 2.597 ||  || 7 || 129 || 109
|-
| 2000 || 599.884 || 1.138.467 || 52,7 || 219 || 217 || 2 || 2.739 ||  || 9 || 133 || 112
|-
| 2001 || 614.340 || 1.168.755 || 52,6 || 204 || 202 || 2 || 3.011 ||  || 9 || 130 || 115
|-
| 2002 || 628.742 || 1.183.157 || 53,1 || 205 || 203 || 2 || 3.067 ||  || 9 || 143 || 124
|-
| 2003 || 642.490 || 1.235.469 || 52,0 || 251 || 245 || 6 || 2.559 ||  || 13 || 144 || 128
|-
| 2004 || 658.009 || 1.247.637 || 52,7 || 272 || 269 || 3 || 2.419 ||  || 10 || 129 || 131
|-
| 2006 || 635.595 || 1.277.990 || 49,7 || 272 || 265 || 7 || 2.336 ||  || 14 || 138 || 137
|-
| 2012 || 797.143 || 1.516.000 || 52,6 || 318 || 313 || 5 || 2.506 ||  || 15 || 152 || 165
|}

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Verba Christi

Ссылки 
  Информация 

Католические епархии Нигерии